USS Porter — кораблі ВМС США, названі на честь офіцерів американського Військово-Морського Флоту Командора Девіда Портера () і його сина, адмірала Девіда Діксона Портера ().

 USS Porter (TB-6) — міноносець однойменного типу.  На службі у складі ВМС США до 1912 року,після чого зданий на злам.
 USS Porter (DD-59) — ескадрений міноносець типу «Такер». На службі протягом 1916-1922 років. Зданий на злам у 1934 році.
 USS Porter (DD-356) — ескадрений міноносець однойменного типу. Збудований у 1936 році. Загинув 26 жовтня 1942 року в бою біля островів Санта-Крус.
 USS Porter (DD-800) — ескадрений міноносець типу «Флетчер». Збудований у 1944 році. На службі до 1953 року, у 1974 році зданий на злам.
 USS Porter (DDG-78) — ескадрений міноносець типу «Арлі Берк». Збудований у 1999 році. Станом на 2021 рік перебуває у строю.

 
 

Назви військових кораблів США
Багатозначні терміни